Carlo Ghega – ingegnere italiano con cittadinanza austriaca di origini albanesi
 Eccidio di via Ghega – strage nazista compiuta il 23 aprile 1944 a Trieste
 Lingua albanese ghega – lingua parlata in Albania e nei paesi della ex-Jugoslavia
 Villa Allegri von Ghega – villa posta sul Naviglio del Brenta a Oriago di Mira